Ел Мартиљо има више значења:

 Ел Мартиљо (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Мартиљо (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Мартиљо (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Мартиљо (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мартиљо (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мартиљо (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику